Атанас Петров може да се отнася за:

 Атанас Петров (офицер) (1865 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Атанас Петров (революционер) (неизв. – 1902), български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Атанас Петров (Буф) (1885 – 1907), български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация